Натуральне число 269
 269 рік до нашої ери
 269 рік нашої ери